

Geografia 
 Norvegia
 Hamar – città capoluogo della contea di Innlandet

Persone 
 Sándor Kónya-Hamar – politico rumeno e membro del Parlamento europeo

Altro 
 Cattedrale di Hamar – luogo di culto cattolico di Hamar sede dell'omonima diocesi cattolica
 Diocesi di Hamar – diocesi luterana di Hamar